

События 
		
 Консулы Квинт Аквилий Нигер и Марк Ребил Апрониан.
 Общее восстание в покорённых Траяном местностях, вплоть до Кипра. Восстание иудеев в Киренаике. Безуспешная длительная осада Траяном города Атры. Август — Траян умер в Киликии, у Селевкии Исаврийской, на обратном пути в Италию. Он усыновил и назначил преемником Адриана, который ранее был назначен легатом и консулом на 118 год.
 117—138 — Император Рима Адриан, Публий Элий (76, 24 января-138, 10 июля). Уроженец Испании. Был легатом Сирии. Интенсивное строительство укреплений на границах империи.
 Адриан отказывается от восточных завоеваний Траяна. Рим теряет Месопотамию. Присоединение Софены, Осроены и Забдицены к Риму. На границы Рима нападают мавры, сарматы. Волнения в Британии, Египте, Ливии, Палестине.
 11 августа — Публий Элий Адриан, древнеримский император, взошёл на престол.
Хунну:
 Фынхэу, шаньюй нескольких родов отколовшихся от Южного Хунну, был разбит сяньби, его люди бежали к северным хунну.

Скончались 
	
 8 августа — Марк Ульпий Траян, римский император.
 Авл Корнелий Пальма Фронтониан — римский государственный и военный деятель, консул Римской империи 99 и 109 года, казнён по приговору сената.
  — святая христианской церкви, мученица.
  — раннехристианские святые-мученики, убиты.
 Фока Синопский — раннехристианский святой, епископ города Синоп.

См. также